|}

Die Bahnstrecke Avellino–Rocchetta Sant’Antonio verläuft durch die italienischen Regionen  Kampanien, Basilikata und Apulien. Sie verbindet die Provinzhauptstadt Avellino mit dem Landesinneren.

Die Bahnstrecke wurde in drei Abschnitten in den Jahren 1892 bis 1895 dem Verkehr übergeben und ist etwa 120 Kilometer lang, eingleisig und nicht elektrifiziert.
Sie verläuft von Avellino aus zunächst in nordöstlicher Richtung und folgt nach 20 Kilometern dem Fluss Calore bis nach Montella. Anschließend sucht sich die Strecke Ihren Weg östlich in das Landesinnere weiter und folgt ab Lioni dem Flusstal des Ofanto. Ab Cairano verläuft die Bahnlinie und der Fluss entlang der Grenze zur Region Basilikata und erreicht etwa 3 Kilometer vor dem Ende die Region Apulien. Die Bahnhöfe sind größtenteils weit von den namensgebenden Orten entfernt. Es fand 2010 ausschließlich Regionalverkehr statt. Eine Fahrt auf der Strecke dauerte 2:39 Stunden. Zum Fahrplanwechsel im Dezember 2010 wurde der Personenverkehr eingestellt. Die Strecke wurde am 2. August 2017 in ein Gesetz zu touristischen Eisenbahnen aufgenommen, am 25. August 2017 fuhr der erste Zug zwischen Rocchetta Sant’Antonio-Lacedonia und Lioni.

Einzelnachweise

Weblinks 

 Bilder und Belege zur Bahnstrecke (italienisch)

Bahnstrecke in Kampanien
Bahnstrecke in der Basilikata
Bahnstrecke in Apulien